Вассиан () — мужское личное имя латинского происхождения.

 Вассиан (ум. 1575) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Казанский и Свияжский.

 Вассиан Кошка (нач. XVI — 1568) — архимандрит Возмицкого монастыря Русской церкви, писатель, книгописец.
 Вассиан Лавдийский (около 320 — около 409) — епископ Лоди.
 Вассиан Тиксненский (ум. 1624) — святой Русской православной церкви, преподобный.
 Вассиан Угличский (около 1439—1509) — святой.
 Вассиан Ястребский (умер в конце XVI — начале XVII) — русский православный святой (преподобный)

 Вассиан (Веретенников) (1877—1937) — епископ Русской православной церкви, единоверческий епископ Саткинский и Керженский.
 Вассиан (Патрикеев) (около 1470 — после 1531) — русский духовный и политический деятель, публицист XVI века.
 Вассиан (Пятницкий) (1879—1941) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тамбовский и Шацкий.
 Вассиан (Рыло) (ум. 1481) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ростовский, Ярославский и Белозерский.
 Вассиан (Санин) (ум. 1515) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ростовский, Ярославский и Белозерский.
 Вассиан (Стригин-Оболенский) (ум. 1508) — епископ Русской православной церкви, епископ Тверской.
 Вассиан (Топорков) (последняя треть XV — после августа 1560) — епископ Коломенский и Каширский.
 Вассиан (Чудновский) (1805—1883) — епископ Русской православной церкви, епископ Пермский и Верхотурский.

 Иона и Вассиан — монахи Соловецкого монастыря, ученики святителя Филиппа.

Православные имена